12-й межзональный турнир по шахматам — проходил в Толуке с 11 по 31 августа 1982 года.

Два победителя получили право играть в матчах претендентов.

Турнирная таблица

Литература

Ссылки 
 Партии на сайте pgnmentor.com

Межзональные турниры
1982 год в шахматах